Киркланд:
 Киркланд, Гелси (род. 1952) — американская балерина.
 Киркланд, Джеймс (род. 1954) — американский палеонтолог и геолог.
 Киркланд, Дуглас (1934—2022) — канадский фотограф.
 Киркланд, Зандер (род. 1983) — бермудский яхтсмен, участник Олимпийских игр.
 Киркланд, Крис (род. 1981) — английский футболист, вратарь.
 Киркланд, Уильям (1833—1915) — американский военный, бригадный генерал армии Конфедерации в годы Гражданской войны.

См. также 
 Киркленд